Врбовец може бити:

 Врбовец, град у Републици Хрватској
 Врбовец (Знојмо), насељено мјесто у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Врбовец (Кочевје), насељено мјесто у општини Кочевје, Република Словенија
 Врбовец (Требње), насељено мјесто у општини Требње, Република Словенија
 Врбовец (Крушево), насељено мјесто у општини Крушево, Северна Македонија